Aquidauana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aquidauana (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Aquidauana (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar